Линь:

 Линь — костистая рыба семейства карповых.
 Линь — тонкий корабельный трос.

 Персоналии
 Дом Линь — баронское, затем княжеское семейство из Южных Нидерландов.
 Линь, Ивонн де (1907—1952) — бельгийская фигуристка.
 Линь, Шарль-Жозеф де (1735—1814) — австро-бельгийский фельдмаршал, дипломат и писатель из рода Линей, сподвижник Потёмкина.

 Линь — китайская фамилия.
 Линь Бяо (1907—1971) — китайский политический деятель, маршал НОАК, считался правой рукой и наследником Мао Цзэдуна.
 Линь Лиго (1945—1971) — китайский военный, сын Линь Бяо.
 Линь Ифу (1952) — китайский экономист.
 Линь Фэнмянь (1900—1991) — китайский художник, один из основателей Государственного института искусств.
 Линь Ху (1927—2018) — генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики, депутат Всекитайского собрания народных представителей.
 Линь Хуэйинь (1904—1955) — китайская писательница, первая женщина-архитектор Китая, жена Лян Сычэна.
 Линь Цзюньцзе (1981) — сингапурский певец и музыкант.
 Линь Чжаоэнь (1517—1598) — религиозный философ, основатель Саньицзяо.
 Линь Юйтан (1895—1976) — китайский писатель, философ, учёный, переводчик.

См. также 
 Лин (значения)